Борис Попович:
* Попович, Борис Николаевич (1896—1943) — российский футболист.
 Попович, Борис (род. 2000) — сербский футболист.